Andrzej Szarmach (3 de outubro de 1950) é um ex-jogador de futebol polonês e atual treinador.

Ele jogou na Seleção Polonesa na chamada "era de ouro" dos anos 70. Marcou seis gols na Copa do Mundo FIFA de 1974, sendo em uma ocasião hat-trick. Jogando pela mesma, conquistou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Verão de 1976, onde foi eleito o melhor jogador do torneio, e marcou nove gols. Iniciou sua carreira de treinador em 1987, treinando o clube da segunda divisão francesa Châteauroux.

Ligações externas 

  Andrzej Szarmach (90minut.pl)
 

Naturais de Gdańsk
Jogadores da Seleção Polonesa de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1974
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1978
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1982
Futebolistas nos Jogos Olímpicos de Verão de 1976
Futebolistas olímpicos da Polônia
Medalhistas olímpicos de prata da Polônia
Medalhistas olímpicos do futebol
Medalhistas nos Jogos Olímpicos de Verão de 1976
Futebolistas do Arka Gdynia Sportowa Spółka Akcyjna
Futebolistas do Klub Sportowy Górnik Zabrze
Futebolistas do Stal Mielec
Futebolistas da Association de la Jeunesse Auxerroise
Futebolistas do Clermont Foot 63
Futebolistas do En Avant de Guingamp
Treinadores de futebol da Polônia
Treinadores do Zagłębie Lubin‎